Steeton (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Steeton (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Steeton with Eastburn – civil parish